Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Blackburn – miasto w Anglii, w hrabstwie Lancashire
 Blackburn – stacja kolejowa w powyższym mieście
 Blackburn – miejscowość w Anglii, w hrabstwie South Yorkshire
 Blackburn – miejscowość w Szkocji, w hrabstwie Aberdeenshire
 Blackburn – miejscowość w Szkocji, w hrabstwie Moray
 Blackburn – miejscowość w Szkocji, w hrabstwie West Lothian

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych:
 Blackburn – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Saline
 Blackburn – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Pawnee

Inne:
 Blackburn Aircraft – brytyjska wytwórnia lotnicza